Ligue 1 MTN (1997) był 37. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytułu nie obroniła drużyna Africa Sports National Abidżan. Nowym mistrzem Wybrzeża Kości Słoniowej został zespół ASEC Mimosas.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Grupa mistrzowska

Król strzelców
10 goli – Tchiressoua Guel (ASEC Mimosas)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
1997 w Afryce